Il singolare del BNP Paribas Primrose 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Eduardo Schwank era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marc Gicquel ha battuto in finale 3–6, 6–1, 6–4 Mathieu Montcourt.

Teste di serie

  Fabrice Santoro (secondo turno)
  Marc Gicquel (campione)
  Arnaud Clément (quarti di finale)
  Diego Junqueira (primo turno)

 Michaël Llodra (secondo turno)
 Paul Capdeville (primo turno)
 Wayne Odesnik (secondo turno)
 Denis Istomin (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

BNP Paribas Primrose Bordeaux 2009